Huerna puede hacer referencia a:

 el valle del Huerna, en el concejo asturiano de Lena (España);
 el río Huerna, río que discurre por el valle;
 la autopista Ruta de la Plata (AP-66), también conocida como autopista del Huerna.